Шон Келли:
 Келли, Шон (род. 1956) — ирландский шоссейный велогонщик.
 Келли, Шон (род. 1984) — американский бейсболист.
 Келли, Шон (род. 1958) — австралийский музыкант.